Doron Bruck (* 22. Dezember 1994 in Berlin) ist ein deutsch-israelischer Fußballspieler. Der Mittelfeldspieler stand bei Hapoel Tel Aviv unter Vertrag.

Karriere 
Doron Bruck begann mit dem Fußball beim TuS Makkabi Berlin, ehe er über Hertha BSC und Tennis Borussia Berlin in den Nachwuchs von Hertha 03 Zehlendorf kam. Zur Rückrunde 2014/15 wechselte er nach Israel zu Hapoel Tel Aviv. Dort erhielt er einen Profivertrag und gehört seitdem zum Profikader, der in der Ligat ha’Al, der ersten israelischen Liga, spielt. Am 10. Januar 2015 hatte Bruck sein Debüt in der Ligat ha’Al, als er in der 80. Minute im Spiel gegen Hapoel Bnei Sachnin eingewechselt wurde.

2016 kehrte er zu seinem Jugendverein TuS Makkabi Berlin zurück und stieg mit diesem 2022 in die Oberliga Nordost auf.

Sonstiges 
Doron Bruck besitzt sowohl die deutsche als auch die israelische Staatsbürgerschaft.

Weblinks 
 
 Doron Bruck in der Datenbank von footballdatabase.eu
 Doron Bruck, weltfussball.de
 Doron Bruck, FuPa

Einzelnachweise 

Fußballspieler (Hapoel Tel Aviv)
Deutscher
Geboren 1994
Mann
Israeli